Зали́винское сельсове́т — сельское поселение в Кыштовском районе Новосибирской области.

Административный центр — село Заливино.

География 
Территория поселения общей площадью 217,02 км² расположена на расстоянии 626 километров от областного центра, в 26 километрах от районного центра и в 184 километрах от ближайшей железнодорожной станции районного посёлка Чаны. В связи с этим сельсовет находится в невыгодном экономико-географическом положении.

История 
Заливинское сельское поселение (сельсовет) образовано в 1935 году.

Население 

По этнической принадлежности в составе населения преобладают русские.

Состав сельского поселения

См. также 
 Административное деление Новосибирской области

Примечания 

Кыштовский район
Сельские поселения Новосибирской области